Свя́тово — село в Переславском районе Ярославской области при реке Нерли.

История 

В 1628 году приходская церковь находилась в сельце Фалисове и самого села Святова не существовало. Сельцо Фалисово значилось за Абрамом Ивановым Засецким, а в сельце церковь Василия Кесарийского.

В 1698 году вотчинник стольник Фёдор Иванов Замыцкий перенёс приходской центр из сельца Фалисова на пустошь Семёнкову на расстояние 2 км от прежней церкви. Здесь построена была новая церковь во имя святого Василия Кесарийского. Вокруг этой церкви и образовалось вскоре село Святово.

В 1782 году вместо деревянной церкви, с благословения преосвященного Феофилакта, епископа Переславского, в Святове начал строиться каменный храм. Постройка была окончена в 1794 году. Новый храм был освящён в честь Знамения Пресвятой Богородицы, а придел при нём во имя святого Василия Великого. Этого храма в селе Святово уже нет, а на его сейчас находятся магазин и жилые дома.

С 1885 года в селе была земская народная школа.

Весной 1931 года в селе появился однотурбинный льнозавод, работающий по сей день. 

В настоящий момент на территории села работает конно-спортивный комплекс "Святово", святовский питомник и другие предприятия, объединенные под эгидой ЗАО "Станица Святово". Ведется строительство культурно-просветительского центра.

Население

Примечания 

Населённые пункты Переславского района